Andrew hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
Andrew Carnegie, industrial y filántropo escocés - estadounidense.
Andrew Forrest, empresario y filántropo australiano
Andrew Jackson, 7º presidente de los Estados Unidos.
Andrew Wiles, matemático británico, demostró el último teorema de Fermat.
Andrew Ketterley, personaje de Las Crónicas de Narnia.
Andrew Pyper, galardonado escritor canadiense de ficción.

Además
Huracán Andrew, de 1992.
Saint Andrew, varios lugares.
Amos y Andrew,  película de 1993 protagonizada por Nicolas Cage y Samuel L. Jackson.